Europees kampioenschap voetbal 2008
UEFA Euro 2008 (computerspel)